SD eller sd har flere betydninger:

IT 
 SanDisk – udvikler og producent af hukommelseskort, USA.
 Secure Digital – flash-lager.
 Standard-definition – Standardopløsning
 SafeDish – et CD/DVD kopibeskyttelsesprogram fra Macrovision Corporation.
 SharpDevelop – fri og open source IDE for programmeringssprogene C#, Visual Basic og .NET..
 Semper Danica – Dansk MMORPG guild(klan), der blandt andet er at finde i Dark age of Camelot, World of Warcraft, Lord of the Rings Online ,.fl.

Andet 
 Standardafvigelse - fra engelsk standard deviation.
 San Diego – by i USA.
 Sicherheitsdienst – sikkerhedspoliti i nazityskland.
 South Dakota – stat i USA.
 Sverigedemokraterne – SD, et svensk politisk parti.
 SD (rapper) – kunstnernavn for rapperen Sadiki Thirston